88. breddegrad kan henvise til:

 88. nordlige breddekreds
 88. sydlige breddekreds